Евста́фий Каппадо́кийский (, IV век) — античный философ-неоплатоник, представитель Пергамской школы неоплатонизма, ученик Ямвлиха, ученик Эдесия.

Евстафий упоминается в сочинении Евнапия «Жизни философов и софистов». Евстафий был родственником Эдесия. Отличался благородством и таким необычайным красноречием, что император Констанций II поручил ему переговоры с персидским царём. Евстафий необычайно мудро истолковывал оракулы, и такой же мудростью отличалась его жена Сосипатра.

Примечания

Литература 

 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Том VII. — М.: Искусство, 1988.

Персоналии по алфавиту
Неоплатоники
Философы IV века